Мужской баскетбольный турнир первого дивизиона NCAA 1951 года () — турнир по олимпийской системе, в котором 16 команд определяли национального чемпиона США по баскетболу среди студенческих мужских баскетбольных команд. Турнир начался 20 марта 1951 года, а финальная игра прошла 27 марта в Миннеаполисе (штат Миннесота). В рамках турнира было сыграно 18 матчей, включая матчи за третье место в каждом регионе и матч за третье место в турнире.

В чемпионате 1951 года команда Университета Кентукки, под руководством тренера Адольфа Раппа, одержала победу над Университетом штата Канзас со счётом 68:58. Самым выдающимся игроком турнира был назван баскетболист Кентукки Билл Спайви.

Впервые в истории турнира в нём принимало участие 16 команд, а финальная игра (а также игра за третье место) проходила не в «Мэдисон-сквер-гардене», а в «Уильямс-арене» в Миннеаполисе. Полуфиналы же проходили в тех же местах, где и региональные игры. Поэтому в турнире 1951 года ещё не было «Финала четырёх» в его современном понимании.

Места проведения 
Следующие места были выбраны для проведения турнира 1951 года:

Первый раунд 
 Мэдисон-сквер-гарден, Нью-Йорк (20 марта)
 Рейнольс-коллизеум, Роли, Северная Каролина (20 марта)
 Муниципал-одиториум, Канзас-Сити, Миссури (21 и 22 марта)

Региональные игры 
 Восточный регион, Мэдисон-сквер-гарден, Нью-Йорк (22 и 24 марта)
 Западный регион, Муниципал-одиториум, Канзас-Сити, Миссури (23 и 24 марта)

Финал 
 Уильямс-арена, Миннеаполис, Миннесота (27 марта)

Команды

Турнирная сетка

Матч за национальной третье место

Игра за региональные третьи места

Ссылки 
 1951 NCAA Tournament

Сезоны студенческого баскетбола в США
1951 год в баскетболе